Colubroidea es una superfamilia de serpientes, en el clado Colubroides que incluye a Colubridae, con algunos estudios que dividen a Colubridae en múltiples familias que conforman Colubroidea. Históricamente, Colubroidea también incluía a otras serpientes caenófilas como las cobras y las víboras, ya que estas serpientes forman un clado. Sin embargo, estos grupos se dividen ahora en varias familias distintas, pero relacionadas. Zaher et al. (2009) propusieron redefinir Colubroidea para los colúbridos y las familias relacionadas, y designar a Colubroides como el grupo que contiene a las víboras y las cobras, así como a los colúbridos. La ReptileDatabase considera que Colubroidea está compuesto por Colubridae y los miembros de su grupo hermano, Elapoidea, y no reconoce la división de Colubridae en múltiples familias.

Clasificación 
Filogenia

Referencias

Alethinophidia